Die Bahnstrecke Regensburg–Hof besteht aus den folgenden Teilstrecken: 

der Bahnstrecke Regensburg–Weiden,der Bahnstrecke Weiden–Oberkotzau unddem Abschnitt Oberkotzau–Hof der Bahnstrecke Bamberg–Hof.

 Die 5,6 km lange Strecke von Oberkotzau nach Hof (Alter Bahnhof) wurde als nördlichster Abschnitt der Ludwig-Süd-Nord-Bahn bereits am 1. November 1848 eröffnet.

 Die Actiengesellschaft der bayerischen Ostbahnen nahm am 12. Dezember 1859 den Abschnitt Regensburg–Irrenlohe ihrer über Schwandorf und Amberg nach Nürnberg führenden Strecke in Betrieb.

 Am 1. Dezember 1863 wurde von der Ostbahn der Abschnitt Irrenlohe–Weiden der Strecke von Irrenlohe nach Bayreuth eröffnet. Jene erhielt zwischen Schwandorf und Irrenlohe parallel zur Nürnberger Bahn ein eigenes Gleis.

 Die Strecke von Weiden nach Wiesau als Teil der Strecke von Weiden nach Eger (→ Bahnstrecke Wiesau–Eger) wurde am 15. August 1864 dem Verkehr übergeben. 

 Als Teil der Fichtelgebirgsbahn wurde am 15. August 1877 der Abschnitt Marktredwitz–Oberkotzau in Betrieb genommen.

 Letzte Inbetriebnahme war der Lückenschluss zwischen Wiesau und Marktredwitz am 1. Juni 1882.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Bayern